Toponímia:
 Comtat de Green (Wisconsin), comtat de l'estat nord-americà de Wisconsin
 Green (Kansas)
 Green (Ohio)
 Green (Oregon)
 Biografies:
 Agustín de Iturbide y Green (ciutat de Mèxic, 1863)
 Al Green (Forrest City, Arkansas, 1946), reverend i cantant estatunidenc
 Al Green (polític) (Nova Orleans, Louisiana, 1947), polític estatunidenc
 Cecil Green (Dallas, Texas, 1919), pilot de curses automobilístiques estatunidenc
 Colette Green, personatge fictici del videojoc d'acció en primera persona per PC, Half-Life 
 David Gordon Green (Little Rock, Arkansas, 1975), escriptor i director de cinema estatunidenc
 Eva Green (París, 1980), actriu francesa
 Gerald Green (Houston, Texas, 1986), jugador de bàsquet estatunidenc
 George Green (Sneinton, Nottinghamshire, 1793 − Nottingham, 1841), matemàtic britànic
 George Henry Green (Barry, 1912 − 1995), futbolista gal·lès
 Robert Green (Chertsey, Anglaterra, 1980), futbolista anglès
 Wayne Green (1922?, Littleton, New Hampshire), empresari, editor i escriptor estatunidenc
 Miscel·lània:
 Funció de Green
 Identitats de Green
 Teorema de Green
 Green (àlbum), àlbum d'estudi de R.E.M.